Всемирное пятидесятническое братство (до 2001 года — Всемирная пятидесятническая конференция) — международная ассоциация, объединяющая пятидесятнические церкви всего мира. В 2013 году в ассоциацию входили 59 национальных союзов.

История 
Истоки организации восходят к международной европейской пятидесятнической Конвенции, которая прошла в январе 1921 года в Амстердаме. Встреча собрала пятидесятнических лидеров из Великобритании, Скандинавии, Германии и Швейцарии. В 1937 году различные пятидесятнические лидеры, приглашённые на ежегодный генеральный совет Ассамблей Бога, приняли решение о проведении Всемирной конференции в Лондоне в 1940 году. Начавшаяся Вторая мировая война не позволила провести встречу.

Первая всемирная пятидесятническая конференция состоялась в Цюрихе в 1947 году. Её идейными вдохновителями были швейцарский пастор Леонард Штейнер, южноафриканский пастор Дэвид Дю Плесси (1905-1987), редактор журнала «Пятидесятница» Дональд Ги (1891-1966) и служитель Ассамблей Бога Джозеф Р. Флауэр (1880-1970). Конференция собрала 260 делегатов из 23 стран мира и прошла в атмосфере всеобщего воодушевления.

На второй всемирной пятидесятнической конференции в Париже (1949 год) был поднят вопрос об объединении всех пятидесятников в единый союз, однако представители скандинавских пятидесятнических церквей выступили против. На третьей конференции в Лондоне (1952 год) впервые присутствовали делегаты со всех континентов, включая Африку и Азию. С годами число участников и влияние конференции растёт. В 1955 году в Стокгольме на заключительном собрании присутствовало 12 тыс. человек. В ходе следующей конференции в Торонто (1958 год) шведский пятидесятнический хор посетил Белый дом, где пел для американского президента Эйзенхаура. В 1961 году своё приветствие делегатам конференции в Иерусалиме передал премьер-министр Израиля — Давид Бен-Гурион, который не смог лично присутствовать на конференции. В заключении конференции пятидесятники начали посадку леса из 10 тыс. деревьев.

Делегатов конференции в Найроби (1982 год) приветствовал президент Кении Д. Мои. Открытие 18-й мировой конференции на олимпийском стадионе в Сеуле посетило 100 тыс. верующих. Запланированная на 1988 год в Куала-Лумпур 15 конференция из-за администраторских проблем была перенесена на следующий год и прошла в Сингапуре. В 1995 году на иерусалимской конференции состоялась отдельная встреча славянских пятидесятников. Конференция в 2001 году в Лос-Анджелесе прошла в рамках празднования 100-летнего юбилея пятидесятнического движения. В 2004 году в ЮАР членом Всемирной пятидесятнической конференции стало Объединение независимых христианских харизматических церквей Украины (полного Евангелия).

Места проведения конференции

Богословские взгляды 
Членом всемирного пятидесятнического братства может стать любой союз церквей, согласный с доктринальными позициями ассоциации. В их числе — вера в богодухновенность Библии, вера в Триединого Бога и божественность Иисуса Христа. Каждый член ВПБ верит в крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках и в возможность проявления других духовных даров. Последний пункт декларации веры говорит о важности практического служения Церкви как в духовных, так и в социальных вопросах. 
Интересно, что среди членов ВПБ имеются и пятидесятнические церкви, входящие во Всемирный Совет Церквей.

Цели организации 
 поощрение общения между пятидесятниками во всем мире
 молитвенная поддержка
 поддержка и поощрение в деле евангелизации
 голос в защиту верующих всего мира

Членство 
Крупнейшими церквами, входящими во Всемирное пятидесятническое братство, являются:
 Ассамблеи Бога
 Международная пятидесятническая церковь святости
 Международная церковь четырёхстороннего Евангелия
 Миссия апостольской веры в Южной Африке
 Церковь Пятидесятницы (Гана)
 Церковь Бога (Кливленд, Теннесси)

Примечания

См. также 
 Список пятидесятнических деноминаций

Ссылки 
Pentecostal World Fellowship

Религиозные международные организации
Религиозные организации
Пятидесятнические церкви
Харизматы